La saison 1936-1937 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les douze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, pour pouvoir faire passer le championnat de 12 à 10 clubs, les 3 derniers du classement sont relégués et le champion de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne, est promu parmi l'élite.

C'est le SK Admira Vienne, tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat en terminant en tête du classement final, à égalité de points (mais avec une meilleure différence de buts) avec le FK Austria Vienne et 5 points d'avance sur le First Vienna FC. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du club.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1936 en Autriche
1937 en Autriche